Das El Gouna International 2014 fand vom 13. bis 18. April 2014 in el-Guna, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold.
 
Titelverteidiger und späterer Turniersieger war Ramy Ashour. Im Endspiel bezwang er Mohamed Elshorbagy mit 11:7, 12:10, 8:11 und 11:8, womit er zum zweiten Mal das Turnier gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Zahed Mohamed einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 115.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2014
PSA World Tour 2013/14